Beade, municipi de la província d'Ourense.
 Beade, parròquia del municipi de Vigo, a la província de Pontevedra.
 Beade, entitat de població de la parròquia d'Abegondo, al municipi d'Abegondo, província de la Corunya.
 Beade, entitat de població de la parròquia de Redemuíños, al municipi de Quintela de Leirado, província d'Ourense.
 Beade, entitat de població de la parròquia d'Augasantas, al municipi de Rois, província de la Corunya.